Folgend die Ergebnisse und Platzierungen bei den British Commonwealth Games 1974 im Herrendoppel im Badminton.

Ergebnisse ab Viertelfinale

Endstand

Weblinks 
 Medaillengewinner der Commonwealth Games
 1974

1974
Badminton
Commonwealth Games 1974
Commonwealth Games 1974